Европейското първенство по волейбол за мъже 2011 е 27-ото издание на Eвропейското първенство по волейбол за мъже, организирано от Европейската конфедерация по волейбол. Домакини са Австрия и Чехия от 10-и до 18 септември 2011 г.

Избиране на домакин 
Кандидатите за домакинстване на първенството са:

 /  – Австрия / Чехия (Победители) 
 /  – България / Гърция 
 – Дания 
 – Франция 
 – Холандия

Квалификация 
 Домакин
 
 

 Класирали се директно от Европейско първенство по волейбол за мъже 2009
 
 
 
 
 

 Класирали се чрез квалификация

Групова фаза 
 Виена, Австрия – всички часове са в Българско време (UTC+3).

Група А 

|}

|}

Група B 
 Карлови Вари, Чехия

|}

|}

Група C 
 Инсбрук, Австрия

|}

|}

Група D 
 Прага, Чехия

|}

|}

Финален кръг 
Всички часове са в Българско време (UTC+3).

Плейофи 

|}

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Иван Милкович
 Най-резултатен играч:  Максим Михайлов
 Най-добър нападател:  Максим Михайлов
 Най-добър на блокада:  Марко Подрасчанин
 Най-добър на сервис:  Бартош Курек
 Най-добър разпределител:  Драган Травица
 Най-добър посрещач:  Никола Ковачевич
 Най-добър на поста либеро:  Андреа Бари

Източници 

 Архив на волейболните резултати

Вижте също 
 Европейско първенство по волейбол за жени 2011

Външни препратки 
 Европейска волейболна конфедерация
 www.cev.lu 
 Квалификации График/Резултати 
 Официален сайт

Европейски първенства по волейбол